Cologno puede referirse a:

 Cologno al Serio, localidad y comuna de la provincia de Bergamo, región de Lombardía, Italia;
 Cologno Monzese, localidad y comune de la provincia de Milán, región de Lombardía, Italia.